Con il nome di Palazzo Carli ci si può riferire ai seguenti palazzi:

Italia
all'Aquila:
Palazzo Carli in piazza Vincenzo Rivera, dal 1954 al 2009 sede dell'Università degli studi dell'Aquila
Palazzo Carli Benedetti in via Accursio
Palazzo Carli Porcinari in via Paganica
Palazzo Carli a Verona

Croazia
Palazzo Carli a Capodistria